Wasseramsel steht für:
 die Vogelart Cinclus cinclus, siehe Wasseramsel
 die Vogelfamilie Cinclidae, siehe Wasseramseln
 Wasseramsel, Jugendbuch von Wolf Spillner (1984)

Die Wasseramsel steht für:
 Biologie!, Arbeitstitel Die Wasseramsel, Verfilmung des Buches von Wolf Spillner, 1990

Siehe auch: